

Persone
Adrian Brendel – violoncellista britannico, figlio di Alfred
Alfred Brendel – pianista e poeta austriaco
Joachim Brendel – aviatore tedesco
Sebastian Brendel – canoista tedesco

Altro
 Antica manifattura Brendel – manifattura di Breslavia
Teatro Brendel – antico teatro di Firenze